Marennes (Charente Marítim), municipi francès al departament del Charente Marítim (regió de la Nova Aquitània) 
 Marennes (Roine), municipi francès al departament del Roine (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps)
 Cantó de Marennes, cantó francès del departament del Charente Marítim, al districte de Rochefort